La denominación Condado de Sioux puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Sioux, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Sioux, condado de Iowa.
 Condado de Sioux, condado de Nebraska.